Namnet Dave Holland kan hänvisa till:

Dave Holland (jazzmusiker), brittisk jazzbasist och kompositör.
Dave Holland (trummis), brittisk rocktrummis i Judas Priest.
Dave Holland (golfare), brittisk golfare.